Anfeuchter bezeichnet

 Luftanfeuchter, auch „Verdampfer-Anfeuchter“ genannt, zumeist maschinelle Vorrichtung zur Erwärmung von Wasser und Atemgas zur Erzeugung einer relativen Luftfeuchte
 Schwamm oder Filz zum Befeuchten von Briefmarken und ‑umschlägen, zum selben Zweck auch als „Briefumschlag- und Marken-Anfeuchter mit Filzrollenstöpsel“ erfunden, siehe Feuchtkissen